Gli Alphazone sono un gruppo trance tedesco, composto da Alex Zwarg e Arne Reichelt. Il gruppo si formò nel 1995. Nel 1996 pubblicarono il loro primo singolo - "Overload". Nel 2001 divennero popolari con il loro remix di DJ Kim "Jetlag" e negli anni seguenti essi pubblicarono diversi singoli di successo.

Aliases: "Desire", D-Mention, Nebulus, Bias Bros., Crusader, Nightflight, Pump Machine, Saturator.

Discografia 
? - Daydream (as D-Mention)
2002 - Stay
2003 - Rockin
2004 - Flashback
2004 - Revelation
2004 - Desire (as "Nightflight")
2004 - Destination Paradise (as Nebulus)
2005 - Sunrise
2006 - My House is Your House 2006 (as "Crusader")
2007 - Forever

Note

Collegamenti esterni 
 
 Alphazone Sito ufficiale dell'etichetta discografica
 Alphazone su Myspace